El término Basset hace referencia a varios artículos:

Perros
 Basset artesiano de Normandía
 Basset azul de Gascuña
 Basset hound

Personas
 Juan Bautista Basset y Ramos
Bassett Maguire

Lugares
Basseterre